Xenolpium är ett släkte av spindeldjur. Xenolpium ingår i familjen Olpiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Xenolpium